Сириль Гайяр (; род. 20 января 1986 года, Гренобль) — французский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи. Специалист спринтерских гонок.

В Кубке мира Гайяр дебютировал 27 февраля 2008 года, в декабре 2009 года первый раз попал в десятку лучших на этапе Кубка мира, в командном спринте. Всего на сегодняшний момент имеет на своём счету 3 попадания в десятку лучших на этапах Кубка мира, 1 в личном спринте и 2 в командном. Лучшим достижением Гайяра в общем итоговом зачёте Кубка мира является 81-е место в сезоне 2013/14.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи занял 30-е место в спринте свободным стилем.

За свою карьеру в чемпионатах мира участия не принимал. На молодёжных чемпионатах мира не поднимался выше 28-го места.

Использует лыжи и ботинки производства фирмы Rossignol.

Ссылки 
 
 Профиль на sochi2014.com

Родившиеся в Гренобле
Лыжники Франции
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года